Плавання — пересування в різних напрямках, тримаючись на поверхні води або в воді; пересування по воді на човні, пароплавом тощо.
 Плавання — вид спорту.
 «Плавання» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Плавання» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.
Багатозначні терміни
Плавання